Mioarele ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mioarele (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Mioarele (Cicănești), Dorf im Kreis Argeș